Jason Lowe (voetballer), een Engels voetballer 
Jason Lowe (darter), een Engelse darter